Mickleton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Mickleton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)